Films
 The Blackout (film uit 1997), een film uit 1997 van Abel Ferrara
 The Blackout (film uit 2013), een film uit 2013 van Matt Hish
 The Blackout (film uit 2019), een film uit 2019 

Varia
 The Blackout (band), een hardcoreband uit Wales

Zie ook 
 Blackout (doorverwijspagina)